Termin PDO ima više značenja.
 Ftalat 4,5-dioksigenaza, enzim
 Paladijum(II) oksid, -{PdO}-